IJslands curlingteam (mannen)
IJslands curlingteam (vrouwen)